Étienne Balibar (1942- ), philosophe français, fils de Jean et Renée Balibar
 Françoise Balibar (1941- ), physicienne française, épouse d'Étienne Balibar
 Jean Balibar (1915-1998), mathématicien français, père d'Étienne et Sébastien Balibar
 Jeanne Balibar (1968- ), comédienne française, fille d'Étienne et Françoise Balibar
 Lucien Balibar, ingénieur du son français
 Renée Balibar (1915-1998), linguiste française, mère d'Étienne et Sébastien Balibar
 Sébastien Balibar (1947- ), physicien français, fils de Jean et Renée Balibar

Patronyme français